Formión puede referirse a:
Formión, un general ateniense durante la guerra del Peloponeso.
Formión, un banquero ateniense del siglo IV a. C.
Para Formión, un discurso legal pronunciado por Demóstenes de parte de un esclavo del mismo nombre.
Formión, una comedia del escritor romano Terencio.
Formión, nombre de dos personajes mitológicos menores.